Курко́в — російське прізвище. Жіноча форма — Куркова.

Відомі носії 
 Курков Андрій Юрійович (1961) — український письменник, журналіст, кіносценарист.
 Курков Георгій Володимирович (1954, Хмельницький) — український піаніст, органіст, диригент, заслужений діяч мистецтв України (1995).